Gotham Knights – videogioco del 2022
 Gotham Knights – serie televisiva del 2023
 Batman: Gotham Knights – serie a fumetti pubblicata tra il 2000 e il 2006